Paul Gallagher (1954) püspök, Szentszéki diplomata
Paul Gallagher (1984) skót labdarúgó